Sagami se puede referir a:

 Provincia de Sagami, antigua provincia de Japón.
 Sagami, una poetisa japonesa de la era Heian.
 Sagami, originalmente Peresviet, acorazado ruso capturado por los japoneses durante la Guerra Ruso-Japonesa.
 Sagami (AOE-421), un buque de aprovisionamiento logístico usado por la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.
 Sagami, una compañía japonesa con sede en Yokohama.
 Sagami Chain, compañía japonesa con sede en Nagoya.
 El río Sagami, que fluye por las prefecturas de Yamanashi y Kanagawa.
 La bahía de Sagami, al sur de la prefectura de Kanagawa, en Honshū.